Натура́льный цвет — естественный природный цвет глаз, волос, различных предметов, структуры или вещества без какого-либо профессионального или бытового окрашивания промышленно-созданными пигментами и красителями, а также гелевыми и иными искусственно-созданными вставками или накладками.

Особенности 
В отличие от окраса под натуральный цвет, когда художником или профессионалом комбината бытовых услуг подбираются соответствующие тона и оттенки красок для придания искусственно-окрашиваемой поверхности естественной натуральности, в натуральных цветах не присутствует ничего лишнего и искусственного: натуральный цвет глаз не изменяется под воздействием лекарственных препаратов или цветных линз; натуральный цвет волос имеет естественный природный оттенок, присущий субъекту с рождения.

Фотогалерея

См. также 
 Натуральный окрас
 Телесный цвет

Примечания

Литература 
 Большая Советская Энциклопедия: Цвет (Страница 78)
 Вавилов Н., Свет и цвет в природе.
 
 Шерцль В. И.,  О названиях цветов // «Филологические записки», Воронеж, 1873

Цвета